A holland nagydíj volt a 2014-es MotoGP-világbajnokság nyolcadik futama. A versenyt Assenben rendezték június 28-án.

A királykategória versenyét Marc Márquez nyerte, a Moto2-ben Anthony West végzett az élen, míg a Moto3-ban Álex Márquez diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források 

Holland
motogp